Пеи́-де-Морлаа́с и дю Монтанере́с () — кантон во Франции, находится в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входит в состав округа По.

Код INSEE кантона — 6423. Всего в кантон Пеи-де-Морлаас и дю Монтанерес входит 44 коммуны, центральный офис расположен в Морлаасе.

История 
Кантон был образован декретом от 25 февраля 2014 года, который вступил в силу 22 марта 2015 года. В состав новообразованного кантона вошли коммуны упразднённых кантонов Морлаас (27 коммун), Монтанер (13 коммун), Восточный По (3 коммуны) и Ламбей (1 коммуна).

Население 
Население кантона на 2015 год составляло … человек.

Коммуны кантона

Примечания

Ссылки 
 Кантон Пеи-де-Морлаас и дю Монтанерес на сайте INSEE

Кантоны департамента Атлантические Пиренеи